Существует несколько политических партий с похожим названием:
 Партия реформ (Исландия)
 Партия реформ (Латвия)
 Партия реформ (Палестина)
 Партия реформ (Онтарио)
 
 Партия реформ (Сенегал)
 Партия реформ Соединённых Штатов Америки
 Партия Реформ (Эстония)